«Игра теней» () — канадско-германский исторический телесериал, премьера которого состоялась 30 октября 2020 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит в 1946 году в разрушенном войной Берлине. Американский детектив Макс МакЛоклин приезжает в этот город, чтобы помочь в создании новой полиции. Однако в действительности его цель — поймать главаря банды Вернера Гладова и (втайне от начальства) найти своего пропавшего брата, который охотится на нацистов.

В ролях 
 Тейлор Китч — Макс МакЛоклин.
 Логан Маршалл-Грин — Мориц.
 Нина Хосс — Эльзи Гартен.
 Таппенс Мидлтон — Клэр Франклин.
 Майкл Си Холл — Том Франклин.
 Мартин Вуттке — Карл Хайнлайн.
 Себастьян Кох — доктор Герман Гладов.

Производство и релиз 
Премьера сериала состоялась 30 октября 2020 года.

Германию времён Второй мировой войны снимали в Праге и окрестностях. Декорации разбомбленного послевоенного Берлина были воссозданы на месте старого сахарного завода и бывшей шахты

Восприятие 
Эд Пауэр из The Daily Telegraph оценил сериал на четыре звезды из пяти. Кайли Нортовер из The Sydney Morning Herald оценила сериал на три звезды из пяти.

Примечания 

Телесериалы Канады
Телесериалы Германии
Телесериалы ZDF